The Search Party Never Came — второй мини-альбом американской пост-хардкор группы Vanna, выпущенный на лейбле Epitaph Records 6 июня 2006 года.

Об альбоме 
Во время записи альбома, в феврале 2006 года, группу покинул вокалист Джо Брагел (Joe Bragel).

Альтернативная версия песни «That Champagne Feeling», которая была включена в сборник Epitaph’s Winter 2006 Sampler, была записана с Джо Брагелом до его ухода из группы.

Список композиций 

Мини-альбомы 2006 года
Мини-альбомы Vanna